Helminthoglypta reediana är en snäckart som beskrevs av Willett 1932. Helminthoglypta reediana ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
reediana